Aspais est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Aspais est un prénom masculin d'origine gasconne, désuet.
Aspais est aussi un patronyme.

Personnalités 
Aspais (~80-~150), philosophe grec,
 Aspais de Melun, († un  janvier au ), prêtre et confesseur, évangélisateur de Melun envoyé par l'évêque de Sens, mort à Melun. Il a été faussement identifié à Aspais d'Eauze par Sébastien Roulliard, au début du , puis la légende hagiographique basée sur cette confusion a été invalidée par Dom Jean Élie en 1695.
 Aspais d'Eauze, évêque d'Eauze, préside le concile d'Eauze le .

Édifices 
 Église Saint-Aspais de Melun, dans le quartier Saint-Aspais de Melun.
 Institution Saint-Aspais, lycée privé catholique à Melun.

Références